Réaumur (Vendée), municipi de la Vendée (França).
 Grau Réaumur, unitat de temperatura en desús.
 René Antoine Ferchault de Réaumur, físic francès.